Каплун Эммануил Моисеевич () — советский врач, акушер-гинеколог. Доктор медицинских наук (1939), профессор (1935).

Биография 
Родился  в местечке Кривой Рог (по другим данным — в еврейской колонии Ингулец).

В 1924 году окончил Екатеринославский медицинский институт, врач-гинеколог.

В 1938—1939 годах — первый заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Сталинградского медицинского института.

В 1939—1942 годах — директор клиники 7-й больницы в Сталинграде. Участник обороны Сталинграда.

В 1943 году — старший ассистент кафедры акушерства и гинекологии Ленинградского государственного института для усовершенствования врачей. 3 января 1943 года  с этой должности призван в Красную армию. В ноябре 1943 — феврале 1944 года — главный гинеколог Центрального, потом, до конца войны — 1-го Белорусского фронтов. Подполковник медицинской службы, военврач 2-го ранга.

В условиях боевой обстановки осуществлял организацию и методическое руководство гинекологической помощью на этапах медицинской эвакуации фронта в Белорусской, Варшавско-Познанской, Берлинской и других операциях.

21 февраля 1945 года уволен в запас.

В 1945—1952 годах — руководитель отделения оперативной гинекологии Института акушерства и гинекологии имени Отта.

Умер 18 мая 1952 года в Ленинграде, где и похоронен на Преображенском еврейском кладбище (Гаревая дорога, участок 1/3, старый).

Научная деятельность 
Специалист в области акушерства и гинекологии. Автор более 50 научных работ. Исследовал технику гинекологических операций и медикаментозного обезболивания родов.

Научные труды 
 Клинические и экспериментальные данные к оценке эффективного метода возбуждения родовой деятельности [Текст]: монография для врачей; предисл. Мандельштам / Гос. центр, науч.-исслед. акушерско-гинеколог. ин-т НКЗ СССР. — : Коминтерн, 1938. — 202 c.
 Гормональная диагностика беременности [Текст] / Центр. ин-т акушерства и гинекологии М-ва здравоохранения СССР. — : Тип. им. Урицкого, 1947. — 159 с.

Награды 
 Орден Красной Звезды (1 июля 1943);
 Орден Отечественной войны 2-й степени (24 октября 1944);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (24 ноября 1945);
 Медаль «За отвагу»;
 Отличник здравоохранения СССР.

Примечания

Источники 
 
 Каплун Эммануил Моисеевич // Военные врачи — участники Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Краткий биографический справочник. Часть 2. / Санкт-Петербург, 1995. — 250 с. — С. 172.
 Каплун Эммануил Моисеевич // Связь времён. Акушеры-гинекологи России за три столетия. Биографический справочник / Ю. В. Цвелев, Э. К. Айламазян, В. Ф. Беженарь. — СПб.: «Изд-во Н-Л», 2010. — 576 с. — С. 180. ISBN 978-5-94869-085-8.
 Антипенко Н. А. Тыл фронта // Новый мир. — 1965 (август). — № 8. — 288 с. — С. 116—166.
 Антипенко Н. А. На главном направлении (Воспоминания заместителя командующего фронтом) / : Наука, 1967. — [Каплун Э. М.] С. 240, 321, 323—325.

Ссылки 
 Память народа: Каплун Эммануил Моисеевич.
 Могилы близких. Место захоронения на Преображенском еврейском кладбище в Петербурге.

Похороненные на Преображенском еврейском кладбище
Военврачи 2-го ранга
Подполковники (СССР)
Участники Сталинградской битвы
Участники Берлинской операции
Медики Великой Отечественной войны
Гинекологи СССР
Акушеры СССР